Дампвалле́-ле-Коло́мб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Безансона, 7 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Дампвалле-ле-Коломб на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дампвалле-ле-Коломб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона